Campestre se poate referi la:

Toponime
Brazilia
Campestre, Alagoas
Campestre, Minas Gerais
Campestre da Serra, Rio Grande do Sul
Campestre de Goiás, Goiás
Campestre do Maranhão, Maranhão
Campestre do Menino Deus, Santa Maria, Rio Grande do Sul
São José do Campestre, Rio Grande do Norte

Columbia
Club Campestre El Rancho
Gimnasio Campestre

El Salvador
105 Campestre Torre A
105 Campestre Torre B
Campestre 105 Torre C

Franța
Campestre-et-Luc, comună din departamentul Gard

Mexic
Campestre (Ciudad Juárez), o zonă din Ciudad Juárez

Plante
Acer campestre
Cheiracanthium campestre
Compsibidion campestre
Epidendrum campestre
Eryngium campestre
Geastrum campestre
Lepidium campestre
Symphyotrichum campestre
Trifolium campestre